Le championnat de Suède de football 1997 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Barrage de relégation

Match aller

Match retour

Bilan de la saison 

Championnat de Suède de football
Sport en Suède en 1997
Suede